

Русоциці — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Русоциці — село в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства